Coquihalla steht für

Coquihalla Highway, eine Straße in British Columbia (Kanada)
Coquihalla River, einen Fluss in British Columbia (Kanada)
Coquihalla Pass, eine Bergkuppe entlang des Coquihalla Highways
Okanagan-Coquihalla, ein Bezirk in British Columbia